De Stijl har flere betydninger

 De Stijl (kunst) – en hollandsk kunstbevægelse, der beskæftigede sig med det smukke i det simple. 
 De Stijl (album) – The White Stripes andet album (2000) opkaldt efter kunstbevægelsen.